Dieter Hegen, nemški hokejist, * 29. april 1962, Kaufbeuren, Nemčija.

Hegen je celotno kariero igral v nemški ligi za klube ESV Kaufbeuren, Kölner Haie, Düsseldorfer EG, Hedos München, Mad Dogs München in Star Bulls Rosenheim. Sedemkrat je osvojil naslov nemškega državnega prvaka, v sezonah 1986/87 in 1987/88 s klubom Kölner Haien, 1989/90, 1990/91, 1991/92 in 1995/96 s klubom Düsseldorfer EG ter 1993/94 s klubom EC Hedos München. V sezonah 1980/81, 1988/89 in 1991/92 je bil prvi strelec nemške lige, v sezonah 1980/81, 1983/84, 1984/85, 1988/89, 1989/90, 1990/91 in 1991/92 je bil izbran na tekmo vseh zvezd, v sezoni 1980/81 je bil izbran za najboljšega novinca nemške lige, v sezoni 1989/90 za najboljšega napadalca nemške lige, leta 1992 za nemškega hokejista leta, v sezoni 1993/94 pa je bil najboljši strelec končnice nemške lige. Leta 1981 je bil kot 46. izbran na NHL naboru s strani kluba Montreal Canadiens.

Za nemško oz. zahodnonemško reprezentanco je nastopil na petih olimpijskih igrah in trinajstih svetovnih prvenstvih, skupno pa je za reprezentanco dosegel 111 golov na 290-ih tekmah.

Sprejet je bil v Nemški hokejski hram slavnih, leta 2010 pa tudi v Mednarodni hokejski hram slavnih.

Pregled kariere 

|-
| ESV Kaufbeuren
| Nemška 2. liga
| 79/80
|
| 42
| 60
| 64
| 124
|
| 51
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 80
|
| 5
| 6
| 4
| 10
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ESV Kaufbeuren
| Nemška liga
| 80/81
|
| 43
| 54
| 35
| 89
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 81
|
| 5
| 8
| 1
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ESV Kaufbeuren
| Nemška liga
| 81/82
|
| 47
| 45
| 36
| 81
|
| 51
|
| 3
| 3
| 0
| 3
|
| 7
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ESV Kaufbeuren
| Nemška liga
| 82/83
|
| 36
| 38
| 15
| 53
|
| 60
|
| 7
| 8
| 7
| 15
|
| 18
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 10
| 3
| 1
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ESV Kaufbeuren
| Nemška liga
| 83/84
|
| 41
| 39
| 23
| 62
|
| 58
|
| 6
| 7
| 4
| 11
|
| 17
|-
| Zahodna Nemčija
| Olimpijske igre
| 84
|
| 6
| 4
| 1
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Kanadski pokal
| 84
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ESV Kaufbeuren
| Nemška liga
| 84/85
|
| 33
| 31
| 23
| 54
|
| 40
|
| 9
| 7
| 4
| 11
|
| 25
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 10
| 5
| 5
| 10
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ESV Kaufbeuren
| Nemška liga
| 85/86
|
| 26
| 21
| 25
| 46
|
| 43
|
| 4
| 2
| 4
| 6
|
| 2
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 9
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 86/87
|
| 33
| 14
| 19
| 33
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 8
| 5
| 2
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 87/88
|
| 35
| 26
| 35
| 61
|
| 34
|
| 11
| 4
| 5
| 9
|
| 12
|-
| Zahodna Nemčija
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 5
| 2
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 88/89
|
| 36
| 35
| 31
| 66
|
| 27
|
| 9
| 3
| 5
| 8
|
| 12
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 10
| 2
| 3
| 5
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Düsseldorfer EG
| Nemška liga
| 89/90
|
| 36
| 34
| 15
| 49
|
| 36
|
| 11
| 13
| 12
| 25
|
| 20
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 10
| 1
| 1
| 2
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Düsseldorfer EG
| Nemška liga
| 90/91
|
| 32
| 29
| 14
| 43
|
| 35
|
| 13
| 13
| 6
| 19
|
| 8
|-
| Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 3
| 2
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Düsseldorfer EG
| Nemška liga
| 91/92
|
| 44
| 41
| 42
| 83
|
| 26
|
| 9
| 8
| 13
| 21
|
| 6
|-
| Nemčija
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 4
| 3
| 7
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 6
| 7
| 2
| 9
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hedos München
| Nemška liga
| 92/93
|
| 44
| 23
| 18
| 41
|
| 48
|
| 4
| 2
| 3
| 5
|
| 0
|-
| Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 6
| 6
| 2
| 8
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hedos München
| Nemška liga
| 93/94
|
| 44
| 21
| 26
| 47
|
| 39
|
| 9
| 10
| 11
| 21
|
| 6
|-
| Nemčija
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mad Dogs München
| Nemška liga
| 94/95
|
| 15
| 13
| 12
| 25
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Düsseldorfer EG
| Nemška liga
| 94/95
|
| 25
| 17
| 21
| 38
|
| 16
|
| 5
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|-
| Düsseldorfer EG
| Nemška liga
| 95/96
|
| 48
| 24
| 31
| 55
|
| 38
|
| 13
| 3
| 7
| 10
|
| 10
|-
| Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 6
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nemčija
| Svetovni pokal
| 96
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -3
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Düsseldorfer EG
| Nemška liga
| 96/97
|
| 41
| 17
| 22
| 39
|
| 24
|
| 4
| 2
| 4
| 6
|
| 6
|-
| Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| -3
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Düsseldorfer EG
| Nemška liga
| 97/98
|
| 48
| 22
| 24
| 46
| -7
| 57
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nemčija
| Olimpijske igre
| 98
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 6
| 3
| 1
| 4
|
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Star Bulls Rosenheim
| Nemška liga
| 98/99
|
| 46
| 16
| 20
| 36
| -16
| 62
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Star Bulls Rosenheim
| Nemška liga
| 99/00
|
| 33
| 4
| 14
| 18
| -5
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ESV Kaufbeuren
| Nemška 2. liga
| 00/01
|
| 45
| 34
| 24
| 58
|
| 85
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ESV Kaufbeuren
| Nemška 2. liga
| 01/02
|
| 28
| 8
| 15
| 23
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1058
| bgcolor="#7FFF00" | 735
| bgcolor="#7FFF00" | 638
| bgcolor="#7FFF00" | 1373
| bgcolor="#7FFF00" | -34
| bgcolor="#7FFF00" | 1076
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 117
| bgcolor="#7FFF00" | 86
| bgcolor="#7FFF00" | 88
| bgcolor="#7FFF00" | 174
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 151
|}

Glej tudi 
 Seznam nemških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Nemški hokejisti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1981
Izbrani na naboru lige NHL (Montreal Canadiens)
Olimpijski tekmovalci za Nemčijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Nemški hokejski reprezentanti
Hokejisti ESV Kaufbeuren
Hokejisti Kölner Haie
Hokejisti Düsseldorfer EG
Hokejisti Hedos München
Hokejisti Mad Dogs München
Hokejisti Star Bulls Rosenheim
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Nemški hokejski hram slavnih